Amarok kann sich beziehen auf
 einen Riesenwolf (Inuktitut amaruq ‚Wolf‘) in der Mythologie der Eskimos, siehe Amarok (Mythologie)
 ein Computer-Programm zur Audiowiedergabe, siehe Amarok (Software)
 ein Pickup von Volkswagen, siehe VW Amarok

Musik
 ein Album des Musikers Mike Oldfield, siehe Amarok (Album)
 eine spanische Progressive-Rock-Band, siehe Amarok (Band)
 eine Lied-Trilogie der Band Nargaroth, die den Untertitel Zorn des Lammes trägt
 eine EP der Band Nargaroth, siehe Amarok (EP)

Siehe auch:
 The Amaroc News, US-amerikanische Tageszeitung